Anoreksi (eller Anorexia) kan henvise til:

Spiseforstyrrelser 
 Anorexia nervosa, en nervøs spiseforstyrrelse og den mest almindelige anvendelse af anoreksibegrebet
 Anoreksi (symptom), symptomet på dårlig appetit uanset årsag
 Anorexia mirabilis, mennesker, der sulter sig selv i gudfrygtighed

Forhold 
 Seksuel anoreksi, en mangel på "appetit" for romantisk-seksuel interaktion

Musik 
 Anorexia Nervosa (band) et fransk symfonisk black metal-band
 Anorexia Nervosa, et album i to dele bestående af Anorexia (album) og Nervosa (album), af bandet Showbread